El nombre de Iglesia de San Pablo es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a San Pablo, apóstol de Jesús de Nazaret. En otros países el santo Pablo es conocido como Paul, Paulo, Pavel, Pavol...

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

  en Alemania:
 Iglesia de San Pablo, iglesia protestante en la ciudad de Frankfurt del Meno, desacralizada desde 1849 y actualmente sede del Parlamento de Frankfurt;
 Paulinerkirche, Leipzig, una iglesia destruida en Leipzig
 Iglesia de San Pablo de Múnich

  en Bélgica:
 Iglesia de San Pablo, Antwerp

  en Canadá:
 Basílica de San Pablo (Toronto), Toronto, Ontario
 Iglesia de San Pablo (Halifax),  antigua iglesia protestante de Canadá
 Iglesia oriental unificada de San Pablo, Ottawa, Ontario
 Iglesia presbiteriana de San Pablo (Leaskdale), Ontario
 Iglesia anglicana de San Pablo (Dawson City, Yukon), un lugar histórico de Canadá

  en Chile:
 Iglesia de San Pablo (Carahue), Carahue, Región de La Araucanía;
 Iglesia de San Pablo (Chiguayante), Chiguayante, Región del Biobío;
 Iglesia Presbiteriana de San Pablo (Curicó), Curicó, Región del Maule;
 Iglesia de San Pablo (Valdivia), Valdivia, Región de Los Ríos.

  en Dinamarca:
 Iglesia de San Pablo, Aarhus
 Iglesia de San Pablo, Bornholm
 Iglesia de San Pablo, Copenhague
 Iglesia de San Pablo, Hadsten

  en España:
Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Albacete;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Baeza, provincia de Jaén;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Cádiz;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en el municipio de Caserras, provincia de Barcelona;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Córdoba;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Cuenca;
 Iglesia de San Pablo Apóstol, iglesia católica en la localidad de Cañada del Provencio, en el municipio de Molinicos, provincia de Albacete;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica, en el barrio de la Trinidad de Málaga;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Murcia;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Oviedo;
 Iglesia de San Pablo, iglesia conventual católica en la ciudad de Palencia;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la localidad de Peñafiel, provincia de Valladolid;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Salamanca;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Sevilla;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la localidad de Úbeda, provincia de Jaén;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Valladolid;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Zaragoza;
 Iglesia de San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Burgos;

  en Estados Unidos:

  en Francia:
 Iglesia de San Pablo, iglesia luterana en la ciudad de Estrasburgo

  en India:
 Iglesia de San Pablo, Landour, una iglesia anglicana en Landour Cantonment, Uttarakhand State
 Iglesia de San Pablo, Diu, una iglesia colonial portuguesa en la ciudad de Diu
 Iglesia de San Pablo, Bangalore
 Iglesia de San Pablo, Mangalore

  en Indonesia:
 Iglesia de San Pablo, Yakarta

  en Irlanda:
 Iglesia de San Pablo, Dublín
 Iglesia de San Pablo, Mullingar

  en Reino Unido:

  en Italia:
Basílica de San Pablo Extramuros
Iglesia de San Pablo, Mirabello
Iglesia de San Pablo, Brugherio

  en Macao:
Ruinas of Iglesia de San Pablo, las ruinas de lo que fue en el  la Catedral de San Pablo, también llamada Iglesia de San Pablo, en Macao

  en Malasia:
 Iglesia de San Pablo, Malacca

  en México:
Templo de San Pablo el nuevo, Templo católico en la Ciudad de México;
Templo de San Pablo el viejo, Ex templo católico en la Ciudad de México;

  en Malta:
 Collegiate Parish Church of St Paul's Shipwreck, Valletta
 Collegiate church of St Paul, Rabat

  en Nueva Zelanda:
Antigua Iglesia de San Pablo, Wellington
Iglesia de San Pablo, Auckland

  en Noruega:
Iglesia de San Pablo, Oslo

  en Pakistan:
Iglesia de San Pablo, Manora, Karachi
Iglesia de San Pablo, Lahore
Iglesia de San Pablo, Rawalpindi

  en Portugal:
 Iglesia de San Pablo (Almada), iglesia católica en la ciudad de Almada;
 Iglesia de San Pablo (Braga), iglesia católica en la ciudad de Braga;

  en San Marino:
Iglesia de San Pablo Apóstol (San Marino), iglesia católica en el municipio de Faetano;

  en Sri Lanka:
Iglesia de San Pablo, Kandy
Iglesia de San Pablo, Milagiriya

  en Suecia:
 Iglesia de San Pablo, Mariatorget, Estocolmo

  en Suiza:
 Iglesia de San Pablo, Basilea
 Iglesia de San Pablo, Berna

  en Siria:
Capilla de San Pablo, Damasco

  en Turquia:
Iglesia de San Pablo, Tarso

Otros edificios religiosos en honor de san Pablo:

Iglesias dedicadas a varios santos (entre ellos: San Pablo)
 Iglesia de San Pedro y San Pablo, desambiguación
  en España:
 Iglesia de San Pedro y San Pablo (Ademuz), iglesia católica en la localidad de Ademuz, Valencia;
 Iglesia de San Pedro y San Pablo (Granada), iglesia católica en la ciudad de Granada;
 Iglesia de San Pedro y San Pablo (Ibros), iglesia católica en la localidad de Ibros, Jaén;

  en Georgia:
 Iglesia de San Pedro y San Pablo (Tiflis), iglesia católica en la ciudad de Tiflis;

  en Lituania:
 Iglesia de San Pedro y San Pablo (Vilna), iglesia en la ciudad de Vilna;

Iglesia de San Pablo en otros idiomas
 Paulskirche, en alemán
 Saint Paul´s Church, en inglés
 Église Saint-Paul, en francés
 Chiesa di San Paolo, en italiano
 Igreja de São Paulo, en portugués